Inginsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Inginsaari (ö i Norra Savolax), 
 Inginsaari (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar